DASI

Zoologie 
 Japalura dasi est une espèce de sauriens.

Patronymes 
 Binodini Dasi (1862-1941), actrice bengali